Huertas del Pino ist der Familienname folgender Personen:

 Arklon Huertas del Pino (* 1994), peruanischer Tennisspieler
 Conner Huertas del Pino (* 1995), peruanischer Tennisspieler